Karangpandan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangpandan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Kecamatan Karangpandan, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Karangpandan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,68, long 112,92), 
 Desa Karangpandan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,08, long 112,59), 

Robotskapade Indonesienförgreningar